Біло́тка, едельвейс (Leontopodium) — рід родини складноцвітих.

Багаторічні трав'янисті рослини, густо вкриті білими волосками (білоповстисті). В Україні, у Карпатах (хребет Свидовець — г. Піп Іван Чорногорський, г. Близниця), трапляється білотка альпійська (Leontopodium alpinum), поширена також в Альпах на висоті 1700–2300 м над рівнем моря. Її кошики зібрані в щитоподібну головку, оточені горизонтально відлеглими (у вигляді зірки) листками, нижні листки лопатоподібні, в розетці; стебла поодинокі, прості. Росте на вапнякових схилах. В Сибіру зустрічається дуже близька до білотки альпійської білотка сибірська (Leontopodium sibiricum), а в Гімалаях — білотка гімалайська (Leontopodium himalaicum). Білотку вирощують як декоративну рослину.

Список видів

Див. також 
 Список родів родини айстрових

Джерела 
 
 Список видів Leontopodium в базі даних «Global Compositae Checklist» 
 Список видів Leontopodium на сайті «The Plant List»  

Айстрові (підродина)
Роди айстрових